Троянец может относиться к следующим понятиям:

 Троянская программа — вредоносная программа, проникающая на компьютер под видом безвредной.
 Троянец — житель древней Трои.